Дакота има више значења:
 Дакота (народ), индијанско племе
 Северна Дакота, савезна држава САД
 Јужна Дакота, савезна држава САД
 територија Дакота
 Округ Дакота (Минесота), је округ у америчкој савезној држави Минесота
 Округ Дакота (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Дакота (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Дакота (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Дакота (авион)